Fog of war kan verwijzen naar:

Fog of war (videospellen), een onderdeel van bepaalde computerspellen
The Fog of War, een documentaire uit 2003